Cassau ist der Familienname folgender Personen:

 Norma Cassau (* 1975), deutsche Übersetzerin
 Theodor Cassau (1884–1972), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Cassano Spinola